Красип или Красипед () може да се отнася за:

 Когномен на римската фамилия Фурии
 Марк Фурий Красип, претор 187 и 173 пр.н.е.
 Публий Фурий Красип, curule aedile 84 пр.н.е.
 Фурий Красип († сл. 49 пр.н.е.), втори съпруг на Тулия, дъщерята на Цицерон
 Юлий Красипед (Юлий Красип), суфектконсул 140 г.
 Anthophora crassipes, вид пчели
 Eichhórnia crássipes, вид водолюбиво растение
 Hysterocrates crassipes, вид паяци